Fort Nelson ist eine unselbständige Ansiedlung (englisch Population centre) in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Stadt ist Siedlungsschwerpunkt der Northern Rockies Regional Municipality und liegt östlich der Rocky Mountains in der Peace-River-Region am Alaska Highway Kilometer 454, auf einer Höhe von .

Der Wald, der die Stadt umschließt gehört zur großen kanadischen Taiga. Außerdem wurde der Fort Nelson River nach der Stadt benannt.

Geschichte 
1805 errichtete die North West Company auf dem heutigen Stadtgebiet einen Handelsposten. Fort Nelson wurde zu Ehren von Horatio Nelson benannt, einem britischen Admiral.

Die ursprüngliche Zuerkennung der kommunalen Selbstverwaltung für die Gemeinde erfolgte am 8. April 1971 (incorporated als Village Municipality). Mit der Umgliederung des Northern Rockies Regional District in die Northern Rockies Regional Municipality verlor die Gemeinde im Februar 2009 ihre Eigenständigkeit.

Demographie 
Der Zensus im Jahr 2016 ergab für die Ansiedlung eine Einwohnerzahl von 3.708 Einwohnern und damit 5,5 % weniger als beim letzten Zensus. 2011 ergab für die Ansiedlung noch eine Bevölkerungszahl von 3.902 Einwohnern. Die Bevölkerung der Ansiedlung hat dabei im Vergleich zum Zensus von 2006 um 13,6 % abgenommen, während die Bevölkerung in der Provinz British Columbia gleichzeitig um 7,0 % anwuchs.

Klimatabelle 
Gemäß der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger wird das Klima an der Grenze zwischen Dfc und Dfb eingestuft.

Verkehr 
Durch die Gemeinde verläuft der CANAMEX Corridor. Diese Handelsroute wurde im Rahmen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens definiert und dient dem Transport zwischen Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko.

Sie liegt auch am kanadischen Abschnitt des Alaska Highway, dem Highway 97. Außerdem beginnt in der Ansiedlung der Highway 77. Zusammen verlaufen diese beiden dann nach Nordwesten, um sich nach etwa 25 km zu trennen.

Etwa 7 km im Nordosten der Gemeinde liegt der 1941 errichtete Flughafen Fort Nelson.

Weiterhin ist die Gemeinde an ein überregionales Netz von Busverbindungen angeschlossen, welches von BC Bus North betrieben wird. Die Gemeinde Start- bzw. Endpunkt der Verbindung Dawson Creek–Fort St. John–Fort Nelson. Mit Stand 2020 sind in diesem Netz insgesamt 34 Gemeinden und Siedlungen im zentralen und nördlichen British Columbia verbunden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in British Columbia
Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson
Northern Rockies Regional Municipality